Le Ventre de la mort est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland  
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Aria sort pour fêter le solstice d'hiver par une belle nuit de Pleine lune.
Un étrange personnage la suit et l'agresse. Elle réussit à échapper à ce psychopathe. 
Manquant de confiance envers les forces de l'ordre, Aria et son père décident de rechercher ce personnage connu, intelligent et manipulateur. Cette poursuite se révèle difficile et dangereuse.

Publication 
 Spirou

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 2012
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou